Stroud è una cittadina di  abitanti del Gloucestershire, in Inghilterra.

Amministrazione

Gemellaggi
  Saint-Ismier, Francia
  Stroud, Stati Uniti
  Duderstadt, Germania
  Stroud, Australia

Altri progetti

Collegamenti esterni